Pantelozetes är ett släkte av kvalster. Pantelozetes ingår i familjen Oribellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Pantelozetes